Bracamonte ist der Familienname folgender Personen:

 Benito Adán Méndez Bracamonte (* 1962), venezolanischer Geistlicher, katholischer Militärbischof
 Gaspar de Bracamonte y Guzmán (um 1595/6–1676), spanischer Staatsmann und Diplomat.

Siehe auch:
 Bracamontes